– miasto w północnej Japonii, na wyspie Honsiu, w prefekturze Aomori. Miasto ma powierzchnię 864,12 km2 . W 2020 r. mieszkały w nim 54 122 osoby, w 24 072 gospodarstwach domowych (w 2010 r. 61 053 osoby, w 24 756 gospodarstwach domowych).

Znane osoby pochodzące z Mutsu 
 Ken’ichi Matsuyama – model i aktor

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Miasta w prefekturze Aomori